Manuel I pode ser:
 Manuel I Comneno (†1180) - imperador bizantino.
 Manuel I de Constantinopla (†1222) - patriarca grego ortodoxo de Constantinopla.
 Manuel I de Portugal (†1521) - rei de Portugal.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos